Sonic the Hedgehog 4 — видеоигра серии Sonic the Hedgehog, состоящая из нескольких эпизодов:

 Sonic the Hedgehog 4: Episode I
 Sonic the Hedgehog 4: Episode II
 Sonic the Hedgehog 4: Episode Metal